Schwarze Legion steht für:

 Schwarze Legion (Ustascha), Eliteeinheit der Ustascha
 Schwarze Legion (Widerstandsgruppe), polnische Widerstandsgruppe im Zweiten Weltkrieg 
 Geheimbund Schwarze Legion, US-amerikanischer Film von Archie Mayo (1937)

Siehe auch:
 Schwarze Brigade
 Schwarze Schar (Begriffsklärung)
 Schwarze Armee, Söldnerheer, siehe Matthias Corvinus #Die Schwarze Armee
 Black Legion (politische Bewegung), politische Organisation in den Vereinigten Staaten (1930er Jahre)
 Les Légions Noires, Vereinigung von französischen Musikern (1990er Jahre)